Burattinaio – l'artista che anima i burattini
 Il burattinaio – film poliziesco italiano del 1994, diretto da Ninì Grassia.
 Burattinaio – personaggio dei fumetti Marvel Comics
  I burattinai  (o  Burattinai nel cosmo) – romanzo di fantascienza  di Larry Niven, parte del Ciclo dello Spazio conosciuto
  Burattinai o  Burattinai di Pierson – razza aliena tecnologicamente avanzata che fa parte del Ciclo dello Spazio conosciuto